Peták István (1940–2015) újságíró
 Peták István (1971) orvos, molekuláris farmakológus